Lagarto — réptil escamado da subordem dos sáurios
Lagarto (Sergipe) — município brasileiro
Lagarto (Marvel Comics) — personagem de banda desanhada presente nas histórias do Homem-Aranha
Lagarto (carne bovina) — corte de açougue da carne dura retirada da parte posterior da coxa do boi
Severino Franco da Silva — futebolista brasileiro apelidado de Lagarto
Lagartos (Espanha) — município espanhol da província de Palência, Castela e Leão

Desambiguações de topônimos